Le patronyme italien Morello ou Morelli provient du nom médiéval italien Morellus mais dans certains cas, il peut provenir de toponymes.

Personnalités 

 Brigitte Morello (1610-1679), religieuse, fondatrice des ursulines de Marie Immaculée, bienheureuse ;
 Giuseppe Morello (1867-1930), parrain de la Mafia new-yorkaise ;
 Joe Morello (né en 1928), batteur de jazz américain ;
 Mary Morello (née en 1924), militante américaine ;
 Nunzio Morello (1806-1878), sculpteur et poète italien ;
 Tom Morello (né en 1964), fils de Mary Morello, guitariste de rock américain.

Toponymie

Le Monte Morello, une montagne de Toscane.
, frazione de la province de Cosenza.